Shanghai Automotive Industry Corporation (förkortas SAIC) är en kinesisk biltillverkare ägd av den kinesiska staten. Förutom att man är partner med General Motors och Volkswagen är man delägare i bilmärkena Chery (20 %) och Ssang Yong (49 %).

Efter MG Rover Groups konkurs år 2005 köpte man rester av företaget samt rättigheterna till vissa Rover-modeller. Man ville också få tillgång till Rover-namnet för att kunna återuppta produktionen, men detta köptes då upp av Ford som hade förköpsrätt. Bilarna fick istället heta Roewe, vilket betyder "heder och prestige" på kinesiska.

Shanghai Automotive Industry Corporation köpte år 2008 Nanjing Automobile Corp, en biltillverkare hemmahörande i Kina , som förutom att de sedan år 2005 äger varumärken för flera gamla brittiska bilmärken, även är tillverkare av bilmärket MG.

Tillsammans med Volkswagen tillverkar man Volkswagen Santana 3000 för den kinesiska marknaden.

Källor

Externa länkar 
 SAIC Motor
 Roewe

Kinesiska fordonstillverkare
WP:Projekt Kina